Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842-1923), peintre et sculpteur français ;
 André Lecomte du Nouÿ (1844-1914), architecte français, frère de Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ ;
 Hermine Lecomte du Nouÿ (1854-1915), épouse d'André, femme de lettres française ;
 Pierre Lecomte du Nouÿ (1883-1947), fils d'André, mathématicien, biophysicien, écrivain et philosophe français.